«Santo Domingo» puede referirse a:

Religión

Santos 
 Santo Domingo de Guzmán (1170-1221), fundador de la Orden de Predicadores – Festividad: 8 de agosto;
 Santo Domingo de la Calzada (1019-1109), religioso español – Festividad: 12 de mayo;
 Santo Domingo de Silos (1000-1073), religioso español – Festividad: 20 de diciembre;
 Santo Domingo Loricato (990-1060), religioso italiano – Festividad: 14 de octubre;
 Santo Domingo Savio (1842-1857), estudiante italiano – Festividad: 6 de mayo;

Orden 
 La Orden de Predicadores de los Hermanos Predicadores o Dominicos;

Geografía 
 La Española, también conocida como isla de Santo Domingo, en el mar Caribe - contiene a República Dominicana y Haití;
 Sierra de Santo Domingo y Lucientes, cadena montañosa de España;
 Sierra de Santo Domingo, ramal montañoso de la Cordillera de Mérida.

Divisiones administrativas

En Argentina 
 Santo Domingo, localidad del partido de Maipú, provincia de Buenos Aires;
 Santo Domingo, localidad del departamento Famatina, provincia de La Rioja;
 Santo Domingo, localidad del departamento Las Colonias de la provincia de Santa Fe;
 Santo Domingo, localidad del departamento Pellegrini de la provincia de Santiago del Estero;

En Chile 
 Santo Domingo, comuna de la Región de Valparaíso;

En Colombia 
 Santo Domingo, municipio del departamento de Antioquia;
 Santo Domingo, corregimiento del departamento de Caquetá;
 Santo Domingo, caserío del departamento de Arauca;

En Costa Rica 
 Santo Domingo, cantón de la Provincia de Heredia;
 Santo Domingo, distrito del cantón homónimo;

En Cuba 
 Santo Domingo, municipio de la provincia de Villa Clara;
 Santo Domingo, en el antiguo Partido de Cano perteneciente a la Jurisdicción de Santiago de las Vegas.

En Ecuador 
 Santo Domingo de los Colorados, ciudad;
 Santo Domingo de los Tsáchilas, provincia;
 Santo Domingo, cantón;

En El Salvador 
 Santo Domingo, municipio de San Vicente El Salvador;

En España 
 Santo Domingo (C.P. 04700), localidad de Almería;
 Santo Domingo de las Posadas (C.P. 05292), localidad de Ávila;
 Santo Domingo (C.P. 33410), localidad de Asturias;
 Santo Domingo (C.P. 06108), localidad de Badajoz;
 Santo Domingo de Silos (C.P. 09610), localidad de Burgos;
 Santo Domingo (C.P. 14029), localidad de Córdoba;
 Santo Domingo de Moya (C.P. 16337), localidad de Cuenca;
 Santo Domingo de la Calzada (C.P. 26250), municipio de la comunidad autónoma de La Rioja;
 Comarca de Santo Domingo de la Calzada, comarca de La Rioja;
 Ciudad Santo Domingo (C.P. 28120), núcleo de población del término municipal de Algete, Comunidad de Madrid;
 Santo Domingo (C.P. 37116), localidad de Salamanca;
 Santo Domingo de Herguijuela (C.P. 37759), localidad de Salamanca;
 Santo Domingo (C.P. 38441), localidad de Tenerife;
 Santo Domingo de Pirón (C.P. 40180), localidad de Segovia;
 Santo Domingo-Caudilla (C.P. 45526), municipio de la provincia de Toledo;

En Estados Unidos 
 Santo Domingo, lugar designado por el censo en Nuevo México.

En Filipinas 
 Santo Domingo municipio de la provincia de Ilocos del Sur;
 Santo Domingo municipio de la provincia de Nueva Écija;

En México 
 Santo Domingo, municipio de San Luis Potosí;
 Santo Domingo Albarradas, municipio de Oaxaca;
 Santo Domingo Armenta, municipio de Oaxaca;
 Santo Domingo Chihuitán, municipio de Oaxaca;
 Santo Domingo de Morelos, municipio de Oaxaca;
 Santo Domingo Huehuetlán, cabecera municipal de Huehuetlán el Grande, en Puebla;
 Santo Domingo Ingenio, municipio de Oaxaca;
 Santo Domingo Ixcatlán, municipio de Oaxaca;
 Santo Domingo Nuxaá, municipio de Oaxaca;
 Santo Domingo Ozolotepec, municipio de Oaxaca;
 Santo Domingo Petapa, municipio de Oaxaca;
 Santo Domingo Roayaga, municipio de Oaxaca;
 Santo Domingo Tehuantepec, municipio de Oaxaca;
 Santo Domingo Teojomulco, municipio de Oaxaca;
 Santo Domingo Tepuxtepec, municipio de Oaxaca;
 Santo Domingo Tlatayapam, municipio de Oaxaca;
 Santo Domingo Tomaltepec, municipio de Oaxaca;
 Santo Domingo Tonalá, municipio de Oaxaca;
 Santo Domingo Tonaltepec, municipio de Oaxaca;
 Santo Domingo Xagacía, municipio de Oaxaca;
 Santo Domingo Yanhuitlán, municipio de Oaxaca;
 Santo Domingo Yodohino, municipio de Oaxaca;
 Santo Domingo Zanatepec, municipio de Oaxaca;

En Nicaragua 
 Santo Domingo, municipio de Chontales;
 Sierritas de Santo Domingo, municipio de Managua;

En Panamá 
Santo Domingo, en el corregimiento de distrito de Las Tablas

En Perú 
 Santo Domingo, distrito de la provincia de Morropón, departamento de Piura;
 Santo Domingo de los Olleros, distrito de la provincia de Huarochirí, departamento de Lima;
 Santo Domingo de la Capilla, distrito de la provincia de Cutervo, departamento de Cajamarca;
 Santo Domingo de Acobamba, distrito de la provincia de Huancayo, departamento de Junín;
 Santo Domingo de Capillas, distrito de la provincia de Huaytará, departamento de Huancavelica;

En Puerto Rico 
 Santo Domingo, barrio de Peñuelas;

En República Dominicana 
 Santo Domingo de Guzmán, capital de la República Dominicana; 
 Santo Domingo, provincia;
 Santo Domingo Este, capital de la provincia Santo Domingo;
 Santo Domingo Norte, municipio conocido como Villa Mella;
 Santo Domingo Oeste, municipio que tiene como cabecera Herrera;

En Venezuela 
 Santo Domingo, población del estado Táchira;
 Santo Domingo, población del estado Mérida;

Toponimia

Arquitectura 
 Basílica de Santo Domingo, (desambiguación);
 Convento de Santo Domingo, (desambiguación);
 Iglesia de Santo Domingo, (desambiguación);
 Monasterio de Santo Domingo, (desambiguación);
 Torre de la antigua iglesia de Santo Domingo de Silos, Córdoba, España;

Estaciones 
 Estación Santo Domingo, estación de metro de Madrid, España;
 Estación Santo Domingo, estación en Santo Domingo, provincia de Buenos Aires, Argentina;
 Estación Santo Domingo, estación del ferrocarril Roca en la provincia de Neuquén, Argentina;

Vías públicas 
 Plaza de Santo Domingo (desambiguación);

Otros usos 
 Santo Domingo de Guzmán, ;
 Santo Domingo de Silos, ; o